

Cinema 
 Protector – film del 1985 diretto da James Glickenhaus

Musica 
 Protector – gruppo musicale tedesco attivo dal 1986 al 2001
 Protector – musicista austriaco

Videogiochi 
 Protector – videogioco del 1981 per Atari 8-bit e VIC-20
 Protector – videogioco del 1986 per Amiga e Atari ST
 Protector – videogioco del 1989 per Amiga, Amstrad CPC, Atari 8-bit, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum
 Protector – videogioco del 1999 per Atari Jaguar
 Protector – videogioco del 2007 per Windows

Altro 
 Il difensore (Protector) – romanzo di fantascienza del 1973 di Larry Niven
 Protector – titolo e grado dell'esercito romano
 Protectors – serie a fumetti Malibu Comics

Pagine correlate 
 The Protector
 The Protectors